Ел Чилпитин има више значења:

 Ел Чилпитин (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чилпитин (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику